Политика «трёх нет» может означать:
 Политика «трёх нет» во Вьетнаме.
  в Китае.
 Политика «трёх нет», или Хартумская резолюция, Лиги арабских государств.